Gerhard Wörner ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Wörner (Ökonom) (1878–1943), deutscher Ökonom und Jurist
 Gerhard Wörner (Geologe) (* 1952), deutscher Geologe, Geochemiker und Vulkanologe